Winterbourne – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Winterbourne – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Winterbourne – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)